Noms
 Lauréat Maltais (1923-1979), gérant et homme politique québécois.
 Lauréat Vallière (1888-1973), sculpteur canadien.

 Culture
 Le Lauréat, film américain (titre original : The Graduate) de 1967, réalisé par Mike Nichols et adapté du roman éponyme de Charles Webb
 Le poète lauréat est un titre honorifique décerné par divers pays européens ; ce titre s'accompagnait souvent d'une fonction officielle à la Cour.

 Science
 Personne, qui a remporté un prix dans un concours, réussi un examen. E.g. : Le lauréat du prix Nobel